Friedrich Wilhelm von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Beck ist der Name folgender Personen:
 Friedrich Wilhelm I. von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Beck (1682–1719), Herzog von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Beck, siehe Friedrich Wilhelm I. (Schleswig-Holstein-Sonderburg-Beck)
 Friedrich Wilhelm II. von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Beck (1687–1749), Herzog von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Beck, preußischer Generalfeldmarschall und Gouverneur von Berlin, siehe Friedrich Wilhelm II. (Schleswig-Holstein-Sonderburg-Beck) 
 Friedrich Wilhelm III. von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Beck (1723–1757), Herzog von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Beck, preußischer Oberst, Amtshauptmann von Brandenburg an der Havel und Träger des Roten Adlerordens, siehe Friedrich Wilhelm III. (Schleswig-Holstein-Sonderburg-Beck)